Дебър може да се отнася за:

 Дебър, град в Република Македония;
 „Дебър“, български вестник, излизал от 1905 до 1915 година
 Дебър, бивше село (до 1969 г.), днес квартал на град Първомай, България;
 Дебър, историко-географска област, разделена между Република Македония и Албания;
 Дебър, област в Албания с център Пешкопия;
 Дебър, община в Албания с център Пешкопия;